L’éonisme est :
 Une sorte d'hérésie chrétienne du  en Bretagne par le prédicateur Éon de l'Étoile. 
 Un goût pour le travestissement comme le pratiquait Charles de Beaumont, chevalier d'Éon : le travestisme. Le terme est aussi utilisé pour l'autogynéphilie.